Mio Kirino (桐野澪), membre du groupe féminin de J-Pop Ebisu Muscats.
 Natsuo Kirino (桐野夏生, Kirino Natsuo), (née en 1951), auteur de romans policiers.
 Toshiaki Kirino (桐野利秋) (1838-1877), samouraï japonais de la fin de la période Edo, et général de l'Armée Impériale Japonaise du début de l'ère Meiji. 

Patronyme japonais